Чиклана-де-ла-Фронтера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баия-де-Кадис. Занимает площадь 207 км². Население — 78 591 человек (на 2010 год). Расстояние — 20 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Антонио и святая дева де лос Ремедиос.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
 Chiclana Cofrade: Semana Santa en Chiclana 
 Portal turístico de Chiclana de la Frontera
 Chiclana, Costa de la Luz
 Virgen de los Remedios, Patrona de Chiclana de la Frontera
 Diccionario Chiclanero
 Pasodoble — Chiclanera
 Vídeo: La verbena de la Paloma
 Vídeo: Chiclana de la Frontera (imágenes de la ciudad)
 Chiclana en ruso 

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса